Thiago Rodrigues da Cunha Santos ou simplesmente Thiago Rodrigues, é um guitarrista, pianista e multi-instrumentista brasileiro, nascido em Goiânia, capital do estado de Goiás. Ele toca guitarra, baixo e violão. Trabalhou como pianista e guitarrista em shows e gravações com diversos artistas.

Guitarristas de Goiás
Pianistas de Goiás
Naturais de Goiânia
Baixistas de Goiás
Violonistas de Goiás